P2M es una sigla que puede designar a:
 Puente PCI-a-memoria (PCI-to-memory bridge), que implementa el DMA en un dispositivo PCI.
 Peer2Mail